Эсиха:

 Эсиха — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Эсиха — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.
 Эсиха — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунде Б.